Марина Васильевна Гончарова (в девичестве Понярова, род. 26 апреля 1986 года, Новокузнецк) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в пяти- и семиборье. Чемпионка России в помещении 2010 года. Мастер спорта России.

Биография 
Марина Васильевна Гончарова родилась 26 апреля 1986 года в Новокузнецке. Позже переехала в Кемерово, где тренировалась под руководством Анатолия Михайловича Канашевича.

Дебютировала на международной арене в 2003 году на чемпионате мира среди юношей в Канаде, где заняла третье место. Участвовала в чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях. До 2011 года входила в сборную команду России по легкоатлетическим многоборьям.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Марины Гончаровой на сайте ВФЛА

Многоборцы России
Чемпионы России по лёгкой атлетике